Chełmek ist der Name folgender Orte und Inseln in Polen:
 Chełmek, Stadt in der Woiwodschaft Kleinpolen
 Chełmek, Ort in der Landgemeinde Nowa Sól, Woiwodschaft Lebus; siehe Nowa Sól (Landgemeinde)
 Chełmek (deutsch Holm), Ort in der Landgemeinde Stegna, Woiwodschaft Pommern; siehe Gmina Stegna

 Chełmek (Insel), Insel in der Świna (Swine), Woiwodschaft Westpommern